Абдемон (, ) — мужское имя. Известные носители:
 Абдемон — царь Сидона (вторая половина V века до н. э.)
 Абдемон — царь Саламина Кипрского (конец V века до н. э.)